Het tennistoernooi Australian Open werd in 1985 bij de mannen voor de 74e keer gehouden. De als vijfde geplaatste Zweed Stefan Edberg won het toernooi voor de eerste keer door in de finale zijn als derde geplaatste landgenoot Mats Wilander met 6-4 6-3 6-3 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8 

Australian Open
ITF-toernooi in 1985